Sewar steht für:
 Sewar (Messer), Messer aus Indonesien

Sewar ist der Name folgender Personen:
 Sewar (Bulgarien) (8. Jh.), bulgarischer Herrscher